Arman Manukyan – scrittore ed economista turco di origine armena
 Athīna Manoukian – cantante greca con origini armene
 Patrick Manoukian – scrittore, giornalista e editore francese di origini armene
 Matild Manukyan – Ricca donna d'affari turca di origine armena, proprietaria di diverse case di tolleranza e per vari anni maggiore contributrice fiscale a Istanbul